Höltje ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Höltje (1901–1945), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Walter Höltje (1920–2000), deutscher Architekt und Hochschullehrer